«Angels with Dirty Faces» — другий студійний альбом британського жіночого гурту «Sugababes». Випущений 26 серпня 2002 року у Великій Британії та 19 липня 2004 у США.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Sugababes